Alport ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Cecil Alport (1880–1959), südafrikanischer Mediziner
Cuthbert Alport, Baron Alport (1912–1998), britischer Politiker
 Leo Alport (1863–1935), deutscher Bankier und Industrieller
Valerie Alport (1874–1960), deutsche Kunstsammlerin und Mäzenin

Alport bezeichnet
 einen Ort in Derbyshire, Alport (Derbyshire)
 einen Fluss im Peak District in England, Alport (Fluss)
 eine Krankheit, das Alport-Syndrom

Siehe auch:
Allport